Manuel Carrasco i Formiguera, advocat i polític democristià català.
 Manuel Carrasco Galloso, cantant i músic andalús participant de la segona edició d'Operación Triunfo.